Schilo steht für: 

 eine Figur in der Bibel, siehe Schilo (biblische Person)
 einen Ort in der Bibel, siehe Silo (biblischer Ort)
 eine heutige israelische Siedlung im Westjordanland, siehe Schilo (Siedlung)
 Ahija von Schilo, biblischer Prophet

Schilo ist der Familienname von
 Nikolai Alexejewitsch Schilo (1913–2008), russisch-sowjetischer Geologe

Siehe auch:
 Schielo, Ortsteil von Harzgerode
 Schillo
 Schilow, Begriffsklärung
 Shiloh, Begriffsklärung für Shiloh und Shilo
 Šilo, Ort auf der kroatischen Insel Krk (wird manchmal eindeutschend Schilo geschrieben)